Desclozeaux est un patronyme français porté notamment par :
 Ernest Desclozeaux (1802-1867), homme politique français ;
 Jacques Ollivier Desclozeaux (1756-1798), général de la révolution française ;
 Jean-Pierre Desclozeaux (1938- ), dessinateur ;
 Léon Desclozeaux (1951- ), réalisateur.

Homonymie de patronyme